Franz Lambert (* 11. März 1948 in Heppenheim) ist ein deutscher Musiker, Komponist und Organist (Wersi-Orgel). Er veröffentlichte unter anderem 107 Alben.

Leben 
Als Jugendlicher lernte Lambert vier Jahre lang am Konservatorium Klavier und absolvierte eine Hotelfachlehre. In der elterlichen Gaststätte „Zum Felsenkeller“ in Sonderbach spielte er mit 16 Jahren zum ersten Mal in der Öffentlichkeit an einer Hammond-Orgel. Im Jahr 1969 trat er erstmals in der TV-Unterhaltungssendung Zum Blauen Bock auf. Im Anschluss folgte sein erster Plattenvertrag. Lambert trat in zahlreichen Fernsehsendungen, wie etwa Der Große Preis oder Das Traumschiff, auf, aber auch vor und mit Prominenz, wie z. B. Königin Sophia von Spanien, Prinz Charles und Helmut Schmidt, mit dem er unter anderem vierhändig spielte.

In südamerikanischen Stadien spielte Lambert vor 80.000 Menschen.

Zu seinen Kompositionen zählen u. a. die offizielle FIFA-Hymne (vom Album For You), die seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 weltweit – bei von der FIFA organisierten Fußballspielen – verwendet wird, sowie die Titel Lady in Blue, Begegnungen, Why, La Musica, Victory und First Love.

Im Jahr 2005 startete Franz Lambert seine Jubiläumstournee.

Auf besonderen Wunsch von FIFA-Präsident Joseph Blatter hat Franz Lambert live beim WM-Endspiel 2006 in Berlin die von ihm komponierte offizielle FIFA-Hymne sowie die beiden Nationalhymnen gespielt.

Die „DFB-Hymne“ – komponiert und produziert von Franz Lambert und Christian Wildermuth – wurde erstmals bei der 100-Jahr-Feier des DFB/Deutscher Fußball-Bund präsentiert und dient heute bei den Spielen im DFB-Pokal als Einlaufmusik. Sie kommt aber auch bei Spielen der Deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz – ebenfalls beim Einlauf der Mannschaften.

Für das Album Pop Orgel Hitparade 40 Super Hits erhielt Lambert 1979 eine Goldene Schallplatte in Deutschland.

Franz Lambert spielt(e) auf folgenden Instrumenten:

 1969–1976: Hammond M100, HX100
 1974–1975: Wersi W248
 1976–1985: Wersi Galaxis/Helios, 1982 - 1984 spezialanfertigung Galaxis SN1 (mit integriertem Digitalpiano.)
 1985–1989: Wersi Delta
 1987–1989: Wersi Spectra
 1989–2003: Wersi Atlantis SN3/Spectra
 2003–2005: Wersi Atlantis/Vegas/OAS Expander EX-1
 2005–heute: Wersi Louvre GS1000 und auch weiterhin auf der Atlantis SN3
 Dazu kam 1992 bei der CD Please Don’t Go – Die Hits des Jahres 1992 bis auf zwei Titel die Hammond A100 zum Einsatz.
 Von 1982 bis 1984 spielte Lambert auf einer viermanualigen Sonderanfertigung Galaxis SN1 (Synthese aus Galaxis/Pianostar/Comet), die auch der „Weiße Traum“ genannt wurde. Mit diesem Instrument wurde unter anderem das Album Symphonie d’Amour gemeinsam mit dem Münchener Kammerorchester und dem Konzertgitarristen Sigi Schwab aufgenommen.

Franz Lambert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnt in Heppenheim-Sonderbach im Kreis Bergstraße, Hessen.

Diskographie

Bis 1980

1981–1990

1991–2000

Seit 2001

Weblinks 

 
 
 www.franzlambert.de Website von Franz Lambert

Einzelnachweise 

Komponist (Deutschland)
Entertainer
Organist
Person (Heppenheim (Bergstraße))
Deutscher
Geboren 1948
Mann